Влахавас может означать:
 Влахавас, Евтимиос (1760—1809) — греческий священник, арматол и революционер.
 Плотархис Ламброс Влахавас (, ум. 22 апреля 1941) — старший помощник эсминца «Идра», имя которого носит ракетный катер.
  — село в общине Каламбака в Фессалии.
 «Влахавас» — драма Панайотиса Суцоса.
  — корабль поддержки десанта, в составе Военно-морских сил Греции в 1957—1976 гг.
  — ракетный катер, в составе Военно-морских сил Греции с 1995 года.